Bronson – włoski zespół muzyczny grający melodyjny hardcore założony w 2012 roku w Rzymie. Zespół powstał z połączenia zespołów The 4 Aces i Timebombs.

Muzycy

Obecny skład zespołu
 Marco - gitara (od 2012)
 Manuel - gitara, śpiew (od 2012)
 Andrea - gitara basowa (od 2012)
 Lorenzo - perkusja (od 2012)

Byli członkowie zespołu
 Simone - śpiew (od 2012 do 2017)

Dyskografia

Albumy
 2014 - Bronson 
 2015 - Roma tiger punk
 2018 - Brucia

Przypisy 

Włoskie zespoły muzyczne
Zespoły hardcore punkowe